Nicolas Moreau peut faire référence à :
 
 Nicolas Moreau (1965-), chef d'entreprise français, PDG du Groupe Axa ;
 Nicolas Moreau (1969-), acteur français ;
 Nicolas Moreau, ingénieur du son français.